Нурманбе́тов — казахская фамилия.

Известные носители:
 Нурманбетов, Акык (1887—1966) — казахстанский колхозник, Герой Социалистического Труда (1948).
 Нурманбетов, Нусупжан Нурманбетович (род. 1938) — казахстанский государственный и общественный деятель.

См. также 
 Нурманбетова